Kaskaskia steht für: 

 Kaskaskia, historischer Ort in Illinois
 Kaskaskia River, linker Nebenfluss des Mississippi in Illinois
 Kaskaskia (Volk), ausgestorbener Indianerstamm